Az elmetérkép egy központi fogalom köré csoportosuló fogalomrendszer képi ábrázolása. Hasonlít a fogalomtérképhez, a különbség a hierarchikus felépítésben, valamint a kötelezően jelen lévő központi fogalomban van. Legtöbbször képekből, szavakból és vonalakból áll, a felépítés rendszerint tükrözi az ábrázolt fogalmak hangsúlyosságát, egymáshoz való viszonyát.
 
Más szavakkal az elmetérkép egy központi elemmel felruházott színes kép, melynek szerepe egy adott fogalomrendszer szemantikus, képi megjelenítése.

Kapcsolódó szócikkek 
 Fogalomtérkép

Emlékezet
Gondolkodás
Kommunikáció